Cmentarz żydowski w Józefowie
 Cmentarz w Józefowie (powiat otwocki)